Берглинг, Стиг (1937—2015) — бывший полицейский офицер Швеции, работавший в пользу СССР.
 Берглинг, Тим (более известный как Avicii; 1989—2018) — шведский диджей и музыкальный продюсеp.